Turów – przysiółek wsi Podgórzyce w Polsce, położony w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański.

Wchodzi w skład sołectwa Podgórzyce.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.

Przypisy 

Podgórzyce (województwo lubuskie)